Wilhelm Sauer peut désigner :

 Wilhelm Sauer (1831-1916), facteur d'orgue allemand et fondateur de la maison Sauer ;
 Wilhelm Sauer (1865-1929), sculpteur allemand ;
 Wilhelm Sauer (1892-1930), graveur autrichien.

Références